Éric Millot, né le  à Reims, est un patineur artistique français. Il a été quatre fois champion de France (1990-1991-1992-1993) et a obtenu la médaille de bronze aux championnats d'Europe de 1993 à Helsinki.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens et Sources 
 "Le livre d'or du patinage" d'Alain Billouin, édition Solar, 1999
 
 

Patineur artistique français
Entraîneur français de patinage artistique
Naissance en décembre 1968
Naissance à Reims
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1994